kontener multimedialny
 kontener (programowanie)
 kontener (transport)

Zobacz też